Thirteen (álbum de Emmylou Harris)
Thirteen (álbum de Megadeth)
Thirteen (filme): () um filme de 2003
Thirteen (House): ou Treze uma personagem de ficção da série de televisão House, M.D.

Desambiguação